The Music Man – musical del 1957 diretto da Morton Da Costa
 Capobanda (The Music Man) – film del 1962 diretto da Morton DaCosta e tratto dall'omonimo musical
 The Music Man – film del 2003 diretto da Jeff Bleckner e tratto dall'omonimo musical